Ро́стин Джон Гри́ффитс (; 10 марта 1988, Сток-он-Трент, Англия, Великобритания) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Мумбаи Сити».

Биография 
Ростин Гриффитс родился 10 марта 1988 года в городе Сток-он-Трент, в Англии. В юности выступал за австралийский клуб «ЭКУ Джондалуп», а чуть позже за молодёжную команду английского «Блэкберн Роверс». В 2006 году стал членом основной команды «Блэкберн Роверс», но не играл ни одного матча в основном составе. Принадлежал «Блэкберн Роверс» до 2009 года. За это время, выступал в качестве аренды за шотландскую «Гретна» и английское «Аккрингтон Стэнли».

В 2009 году вернулся в Австралию и подписал контракт с клубом «Аделаида Юнайтед». В последующие годы выступал также за австралийские клубы «Норт Квинсленд Фьюри» и «Сентрал Кост Маринерс».

В конце февраля 2012 года было объявлено о переходе Гриффитса в китайский клуб «Гуанчжоу Фули». Изначально трансферная сумма была секретной, но позднее стало известно, что китайский клуб заплатил за футболиста 1,3 миллиона долларов США.

В январе 2014 года Гриффитс вернулся в Австралию, и присоединился к «Перт Глори». В июле 2015 года подписал контракт с голландским клубом «Рода», выступал за данный клуб до июля 2016 года. После голландского клуба, Гриффитс вернулся в стан «Перт Глори».

В конце июля 2017 года появилась информация о возможном переходе Гриффитса в узбекистанский «Пахтакор», в том числе на официальном сайте «Пахтакора» и «Перт Глори», в ряде СМИ Узбекистана и Австралии. Позднее сам футболист и «Перт Глори» подтвердили интерес узбекистанского клуба. В начале августа 2017 года стало очевидным переход австралийца в узбекистанский клуб. Играл за «Пахтакор» до лета 2018 года.

В июле 2018 года вернулся на родину, подписав двухлетний контракт с «Мельбурн Сити».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Гретна»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Норт Квинсленд Фьюри»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Мумбаи Сити»